Дорошева — женская форма фамилии Дорошев.
 Дорошева, Вероника Игоревна (род. 1991) — российская профессиональная баскетболистка.
 Дорошева, Наталья Николаевна (род. 1970) — мастер спорта по футболу, полузащитник ЦСК ВВС. См. также 
 Дорош